— один из 23 специальных районов Токио.

География 

Район Сумида получил своё название от одноимённой реки Сумида. Расположен между реками Аракава на востоке и Сумида на западе, граничит с токийскими специальными районами Тайто, Аракава, Эдогава, Кацусика, Адати, Тюо и Кото.

Площадь района Сумида составляет 13,77 км². По состоянию на 1 мая 2020 года численность населения составляла 271 070 человек, плотность населения — 19,686 чел./км².

Район Сумида был образован 15 марта 1947 года в результате слияния районов Хондзи и Микодзима.

Достопримечательности 
 Tokyo Skytree — телевизионная башня высотой 634 метра. Была открыта для посещения в мае 2012 года.
 Штаб-квартира компании Asahi Breweries. «Пивной зал Asahi» создан французским дизайнером Филиппом Старком в 1989, является одним самых узнаваемых символов современного Токио.
 Рёгоку Кокугикан — спорткомплекс, где проводятся чемпионаты по сумо и пурорэсу.
 Музей Эдо-Токио — музей истории Токио.
 Буддийский храм Рёгоку-Экоин.
 Парк Хондзё Мацудзака-Тё.
 Парк Кинси с муниципальным спорткомплексом Сумиды.
 Улица Хокусай-Дори с серией гравюр знаменитого японского художника Кацусики Хокусая, который родился в Сумиде.
 Железнодорожный музей Тобу — музей частной железнодорожной компании Tobu Railway
 Мемориальный зал Токио — памятник погибшим в результате землетрясения в Канто, во время бомбардировки Токио во Второй мировой войне и других катастроф.
 Мукодзима-Хяккаэн — сад-цветник эпохи Эдо

Экономика 
В Сумиде базируются корпорации «Кэйсэй Электрик Рейлвэй» и «Тобу Рейлвэй» (железнодорожные перевозки), Asahi Breweries (пивоварение), «Лайон Корп» (бытовая химия). В районе расположены торговые центры и универмаги «Кит», «Маруи», «Олинас», Токю", «Ливин», а также табачная фабрика «Джапан Тобакко».

Политика 
В 2005 году мэром Сумиды был избран Нобору Ямадзаки. Городской совет состоит из 34 выборных членов.

Известные уроженцы 
В Сумиде родился японский художник Кацусика Хокусай.

Города-побратимы 
  Такахата
  Шицзиншань, Пекин
  Содэмунгу, Сеул

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт района

Районы Токио
Сумида